Ann Christy – attrice statunitense (1905-1987)
 Ann Christy – cantante belga (1945-1984)
 Ann Christy – album di Ann Christy del 1971